Dela Kroče ima više značenja:
 Dela Kroče (Padova)
 Dela Kroče (Trevizo)